Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1994 si disputò dal 17 marzo al 4 aprile 1992. Si trattò della 56ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i Razorbacks dell'Università dell'Arkansas allenati da Nolan Richardson, al primo successo della loro storia. Corliss Williamson venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 64, suddivise in quattro Region: East, Midwest, Southeast e West.

East Region

Midwest Region

Southeast Region

West Region

Risultati

East Region

Southeast Region

Midwest Region

West Region

Final Four

Formazione vincitrice 

Allenatore:  Nolan Richardson
Vice-allenatori: Mike Anderson, Nolan Richardson III

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1994
Campionato di pallacanestro NCAA Division I